Ставропольская митрополия — митрополия Русской православной церкви на территории Ставропольского края России.

История 
В соответствии с Положением об областных преосвященных от 12 марта 1934 года во исполнение постановления Поместного Собора 1917—1918 годов о митрополичьих округах Временный Патриарший Священный Синод образовал церковные области в составе нескольких епархий, в том числе в границах Северо-Кавказского края была образована митрополия с центром в Пятигорске. Дата упразднения точно неизвестна. Скорее всего это произошло в 1943 году при проведении переустройства епископских кафедр.

7 июня 2012 года решением Священного Синода Русской православной церкви (журнал № 51) была создана Ставропольская митрополия, объединившая епархии Русской православной церкви на территории Ставропольского края: Ставропольскую, Георгиевскую, а также территорию Минераловодского, Предгорного и Кировского районов Пятигорской епархии. Главой митрополии назначен правящий архиерей Ставропольской епархии.

Состав 
Митрополия состоит из двух епархий и части третьей:
 Ставропольская епархия
 Георгиевская епархия
 Часть приходов Пятигорской епархии, что находится на территории Ставропольского края

Митрополиты 
Кирилл (Покровский) с 7 июня 2012

Примечания

Ссылки 
 Ставропольская митрополия на официальном сайте Русской православной церкви

 
Митрополии Русской православной церкви
Появились в 2012 году в России